ou U-155 a été le nom de sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 Unterseeboot 155, sous-marin de type , a été construit en 1917 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant de se rendre aux forces alliées en  ; utilisé comme navire exhibition à Londres ; démoli à Morecambe en 1922 ;
 Unterseeboot 155, sous-marin de type IX.C, a été construit en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale, s'est rendu et a été amené au Loch Ryan le  ; coulé le  lors de l'opération Deadlight.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1900